Jie peut désigner:
 Jie Gui, le dix-septième et dernier roi de la dynastie Xia ;
 Qiu Jie (né en 1961), un artiste peintre chinois.

JIE est un sigle qui peut désigner:
 Journées Information Eaux, un colloque réunissant les professionnels de l'eau à l'ENSI Poitiers.